Amerikai Egyesült Államok
 Grangeville (Idaho)
 Grangeville (Kalifornia)